O Croma é um automóvel da FIAT, que esteve com duas gerações no mercado.

O primeiro modelo 
O Croma foi um sedã médio-grande em sua primeira geração. O modelo usava a mesma plataforma do Alfa Romeo 164, Lancia Thema e Saab 9000, tendo sido fabricado entre os anos de 1985 e 1996 praticamente com a mesma carroceria de três volumes e cinco portas, apenas com uma reestilização na dianteira no ano de 1991, para se atualizar com o padrão visual da marca na época, como o Uno, o Tempra e o Tipo.

Para diferenciar dos modelos mais caros da corporação, o Alfa Romeo 164 e o Lancia Thema, utilizava somente motores de 4 cilindros, abaixo de 2.0 litros para fugir da faixa de maior tributação na Itália. No início eram ofertados os motores 1.6, 2.0, 2.0 i.e. e 2.0 Turbo i.e., sendo que ao final de sua vida foram adicionados o 2.0 16V, o mesmo do Tipo Sedicivalvole e um motor Alfa 2.5 V6, todos a gasolina. Eram ofertados também dois motores 2.5 a Diesel, o aspirado e o Turbo. Posteriormente foi introduzido um 1.9 turbodiesel com injeção direta, tendo sido este o primeiro modelo no mundo a usar esta tecnologia hoje muito difundida.

O segundo modelo 

O Croma atual é uma perua, não têm nada a ver com o antigo modelo e está em consonância com o estilo dos carros da FIAT, como o Fiat Punto.

Foi desenvolvido durante a parceria da FIAT com a GM, e por isso utilizava a plataforma do Opel Vectra, ainda utilizando o motor 2.2 a gasolina deste.

Ligações externas
 Best cars Web Site. Brilho duradouro, mas extinto

Croma
Veículos com motor refrigerado a água
Fiat Croma
Automóveis de 1985